Ульма (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3598 жителей (по переписи населения 1991 года — 3961 житель).

История 
До 1965 года Ульма была административным центром общины Ульма, куда также входили сёла: Влайковац, Загаица, Избиште, Орешац, Парта, Потпорань, Ритишево и Шушара

Демография 
В селе Ульма, по переписи 2002 года проживали 2716 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,2 лет (37,0 лет у мужчин и 39,4 года у женщин). В селе есть 1089 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,30.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Ульма на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины